Landeschef (Landes-Chef) steht für:

 Landeschef (Österreich-Ungarn), den direkten Vertreter von Kaiser und k.k. Regierung in einem Kronland Cisleithaniens, meist mit dem Titel Statthalter
 umgangssprachliche Bezeichnung für den Ministerpräsidenten eines deutschen Bundeslandes, siehe Ministerpräsident
 umgangssprachlich für den Vorsitzenden eines Landesverbandes einer Organisation, siehe Landesverband